Tübingen kan syfta på:

 Tübingen – en stad i Baden-Württemberg i Tyskland
 Regierungsbezirk Tübingen – ett  regeringsområde i Baden-Württemberg, Tyskland
 Landkreis Tübingen – ett distrikt i Baden-Württemberg, Tyskland
 Tübingens universitet – ett universitet i Tübingen grundat 1477
 Tübingenskolan – en historisk-kritisk riktning bland teologer i Tübingen under 1800-talet
 1481 Tübingia – en asteroid i huvudbältet